Altes Pfarrhaus steht für:

 Altes Pfarrhaus (Asperg)
 Altes Pfarrhaus (Bergheim)
 Altes Pfarrhaus (Eschelbronn)
 Altes Pfarrhaus (Flein)
 Altes Pfarrhaus (Fürfeld)
 Altes Pfarrhaus (Füssen)
 Altes Pfarrhaus Herchen
 Altes Pfarrhaus (Inveraray)
 Altes Pfarrhaus (Kalbensteinberg)
 Altes Pfarrhaus (Kilmeny)
 Altes Pfarrhaus (Möckern)
 Altes Pfarrhaus (Portnahaven), Schottland
 Altes Pfarrhaus (Schwieberdingen)

Siehe auch:
 Altes katholisches Pfarrhaus (Affaltrach)
 Liste von Pfarrhäusern
 Alter Pfarrhof